Time to live, veld in het internetprotocol
 Transistor-transistorlogica, een standaard voor digitale logica
 Through the lens, lichtmeting door de lens